Pustków peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Pustków, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Pustków, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Pustków, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Pustków, un village dans la voïvodie d'Opole